Vaksdal (gemeente), een gemeente in Noorwegen
 Vaksdal (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente